Gray County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Gray County (Kansas)
 Gray County (Texas)